Ollersdorf heißen folgende Orte:

 Ollersdorf (Gemeinde Angern), eine Katastralgemeinde  in Niederösterreich 
 Ollersdorf im Burgenland, eine Gemeinde im Burgenland